Найпоширеніші системи позначення музичних нот — латинська та американська (наукова). Латинська система використовує перші слова рядків гімну Павла Диякона «Ut queant laxis», що співався у висхідній октаві. 
 UT queant laxis
 REsonare fibris
 MIra gestorum
 FAmuli tuorum,
 SOLve polluti
 LAbii reatum,
 Sancte Ioannes.

Американська (наукова) система використовує латинський алфавітний порядок, де ноті Ля відповідає буква A, ноті Сі — буква B ітд. до G (соль).

Порівняльна таблиця

Примітки 

Тональності